Leitlinie steht für:
 eine empfehlende Handlungsanweisung ohne bindenden Charakter, siehe Richtlinie#Abgrenzung
 Medizinische Leitlinie
 kostenniveauneutrale Lohnerhöhung, siehe Lohnleitlinie
 eine Fahrbahnmarkierung längs zur Fahrtrichtung, siehe Fahrbahnmarkierung#Längsmarkierungen
 eine Gerade, die bei der Leitlinien-Definition einer Ellipse bzw. Parabel bzw. Hyperbel eine Rolle spielt. Diese Gerade heißt auch Direktrix.
 die „Grundlinien unserer Lebensauffassung“ der DPSG, siehe Pfadfindergesetz#„Grundlinien unserer Lebensauffassung“ (Leitlinien) von 1971